Allens Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allens Creek (Cave Creek), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Allens Creek (Monroe Lake), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Allens Creek (Canaseraga Creek), Fluss im Bundesstaat New York
 Allens Creek (Buffalo River), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Allens Creek (Brazos River), Fluss im ustin County, Bundesstaat Texas
 Allens Creek (Honey Grove Creek), Fluss im Fannin County, Bundesstaat Texas
 Allens Creek (James River), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Little Allens Creek, Fluss im Bundesstaat Tennessee

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allens Creek (Tennessee), im Lewis County (nicht mehr existent)
 Allens Creek (Virginia), im Nelson County

Siehe auch:
 Allen Creek
 Allan Creek